Jassmann ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Jassmann (1927–1983), deutscher Chemiker
 Manfred Jassmann (* 1952), deutscher Boxer
 Reinhard Jassmann (* 1955/56), deutscher Boxer